На́сик ():

 Насик — город в штате Махараштра, Индия.
 Насик — округ в штате Махараштра, Индия.